Плис ( <  — «волос») — груба бавовняна ворсиста тканина; бавовняний оксамит.

Прізвище 

 Плис Іван Іванович (1884 або 1887—1937) — радянський державний діяч.
 Плис Іван Олексійович (1906—1982) — український краєзнавець, художник, громадський діяч.

Див. також 
 ПЛІС — електронний компонент, що використовується для створення цифрових інтегральних схем.
 Плиска